Antonius Colenbrander (1899-1929, Nederlands ruiter en olympisch kampioen)
Herman Theodoor Colenbrander, (1871-1945, historicus)
Theodoor Christiaan Adriaan Colenbrander (1841-1930, ontwerper)
Guus van Hecking Colenbrander, (1887 - 1945, voetballer)
Thea Colenbrander, actrice
Sybout Colenbrander, (1911-1993, journalist en historicus)

van Hecking Colenbrander kan verwijzen naar:

Gustaaf Paul van Hecking Colenbrander (1933), viceadmiraal